«Gascogne» puede referirse a:
 Gascogne, región histórica francesa.
 Gascogne, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Mirebalais.